Дакота (округ, Міннесота) 
Дакота (округ, Небраска)